BHB steht für:
 Bar Harbor (IATA-Code für einen Flughafen in Hancock County, ME, USA)
 Barmherzige Brüder als Krankenhausbetreiber
 Benutzerhandbuch
 Betriebshandbuch
 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
 BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten

bhb steht für:
 Bhili (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache der Bhil in Westindien

BHB